Krenowitz bezeichnet

 die Gemeinde Křenovice u Slavkova, Okres Vyškov, Tschechien
 die Gemeinde Křenovice u Kojetína, Okres Přerov, Tschechien
 Albrecht von Krenowitz (14. Jh.), Hauptmann und Pfandherr des Glatzer Landes